Le terme ligne 94 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancien indice de la ligne 8 du tramway de Bruxelles
 ligne 94, ligne plus ancienne que la précédente.

Voie ferrée 
 Ligne 94 des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

94